Włade Łazarewski, macedoński piłkarz, zawodnik Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski
 Goran Lazarevski, były macedoński piłkarz
 Sašo Lazarevski, macedoński piłkarz, zawodnik Rabotnički Skopje